Tupigajik bezeichnet:
 Tupigajik (Berg), Berg im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Tupigajik (Insel, Ammassalik, nördlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tupigajik (Insel, Ammassalik, südlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland